Кастельсир () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 34,2 км². Население — 664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны